Classe Asashio (cacciatorpediniere)
 Classe Asashio (sottomarino)